Utricularia spiralis  — многолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик тропической части Африки, где распространено в Анголе, Бурунди, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Габоне, Гвинее, Либерии, Малави, Сьерра-Леоне, Танзании и Замбии. Произрастает на болотах, торфяных или песчаных почвах, на высоте до 1860 метров над уровнем моря. Вид описан Джеймсом Смитом.

Классификация 
Вид Utricularia spiralis входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Африки